Příjmení Pugačov či Pugačev (z ruského Пугачёв) nese více osob a míst

Město
 Pugačov (město) – město v Rusku

Příjmení
 Jemeljan Pugačov (1742–1775) – ruský kozák a vůdce povstání
 Sergej Pugačov (* 1963) – ruský miliardář
 Alla Pugačovová (Pugačova; 1949) – ruská zpěvačka popmusic